«Зигмунд Колосовский» — советский приключенческий фильм, снятый на Киевской киностудии в 1945 году и вышедший на экраны 13 февраля 1946 года.

Синопсис 
Фильм повествует о борьбе польского участника сопротивления Зигмунда Колосовского против фашистов. Проявляя хладнокровие и изобретательность, постоянно меняя обличья, Колосовский спасает людей, совершает диверсии и скрывается от врагов в самых безвыходных ситуациях.

В ролях 
В фильме снимались:

Съемочная группа 
Над фильмом работали:
 сценарист: Игорь Луковский
 режиссёры-постановщики: Сигизмунд Навроцкий, Борис Дмоховский
 оператор: Фёдор Фирсов
 художники: Яков Ривош, Михаил Солоха, Евгений Ганкин
 композитор: Оскар Сандлер
 звукооператор: Г. Григорьев

Отзывы 
Фильм был хорошо принят зрителями. По результатам проката 1946 года он вошёл в число самых популярных фильмов, его посмотрело 18 210 тысяч жителей. С 1946 по 1948 годы фильм демонстрировался за рубежом: в Швеции, США и Финляндии.

Критики отмечали насыщенный событиями сюжет, страдающий, однако, от отсутствия подробностей. Впечатляющие и правдоподобные подвиги Колосовского не имели объяснения в части их подготовки, в угоду динамичному действию была принесена углублённая проработка характеров персонажей и сцен. Фильм завоёвывал зрителя только благодаря остросюжетности и множеству показанных событий.

Примечания 

Фильмы СССР 1946 года
Чёрно-белые фильмы СССР